Парламентарните избори в Азербайджан през 2020 г. се провеждат на 9 февруари. Първоначално е трябвало да се проведат през ноември 2020 г., но са представени след разпускането на парламента през декември 2019 г. Опозиционните партии обвиняват президента Илхам Алиев, че ограничава възможностите им за агитация, и призовават за бойкот на изборите.

Управляващата партия Нов Азербайджан запазва мнозинството си, спечелвайки 72 от 125 места, макар че по–късно са намалени на 70, когато резултатите в два избирателни района се анулират. Втората по големина партия (Партията на гражданската солидарност) спечели само три места.

Избирателна система 

125-те членове на Мили Меджлиса са избрани в едномандатни избирателни райони, като се използва системата отпреди.

Кампания 

Участвали са общо 1314 кандидати в изборите, 1 057 от тях се кандидатират като независими, като 246 се явяват като кандидати на 19 различни политически партии и 11 като кандидати за инициативни групи.

Въпреки че значителна част от опозицията бойкотира изборите, някои партии (като Мусават) обявяват, че ще участват.

Резултати 

Първоначално се съобщава, че партия Нов Азербайджан е спечелила 72 места, а 43 места са независими. Резултатите в четири избирателни райони обаче са анулирани по-късно от Изборната комисия, като партия Нов Азербайджан и независимите губят по две места.

Еркин Гадирли от партия Републиканска алтернатива, както и Рази Нурулаев от Народен фронт на Азербайджан печелят места като независими.

Източници 

2020
Азербайджан
2020 година в Азербайджан